Cierniem koronowanie – obrazy Tycjana
 Cierniem koronowanie – obraz Caravaggia – dwa obrazy, jeden z Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu drugi z  Muzeum Prado (1602 – 1603); 
 Cierniem koronowanie – obraz Boscha – (1495-1500 National Gallery w Londynie);
 Cierniem koronowanie – obraz van Dycka – (1618 – 1620 Prado, Madryt) 
 Cierniem koronowanie – obraz Valentina de Boulogne – Stara Pinakoteka Monachium
 Cierniem koronowanie – obraz Brugghena – (1620, Kopenhaga Statens Museum for Kunst)
 Cierniem koronowanie – obraz Jacopa Tintoretta

Zobacz też 

 Biczowanie Chrystusa